ESH steht für:
 European Society of Hypertension, europäische Fachgesellschaft für Hypertonie
 Flugplatz Shoreham (IATA-Code), Flugplatz bei Shoreham-by-Sea, Südengland
 Westsahara (ISO-3166-1-Code)

Esh steht für:
 Esh, Schriftzeichen
 Esh (County Durham), Ort im County Durham, North East England, England

esh steht für:
 Eshtehardi (ISO-639-3-Code), Dialekt der Nordwest-Iranischen Tati-Sprache

Abkürzung